Carmina Burana (handschrift), middeleeuwse liederencyclus
 Carmina Burana (Orff), compositie uit 1935 van Carl Orff op een aantal van de middeleeuwse teksten
 Carmina Burana (Ray Manzarek), een soloalbum van Ray Manzarek (bekend van The Doors) uit 1983